Сарторис () — многозначный термин.

 Сарторис, Аделаида (в девичестве Кембл; 1815—1879) — английская оперная певица (сопрано) и писательница.
  (1877–1928) — дипломат Соединённых Штатов Америки.
  (род. 1927) — американский прелат Римско-католической церкви.
  (1814—1888) — британский землевладелец и политик французского происхождения.

 «Сарторис» — роман американского писателя Уильяма Фолкнера, впервые опубликованный в 1929 году.